Linea T4 della rete tranviaria di Istanbul;
 Linea T4 della rete tranviaria di Parigi;
 Linea T4 della rete tranviaria di Lione.